

Дачне сільське поселення — сільське поселення, Високогорський район, Татарстан
 Дачне сільське поселення — сільське поселення, Теньгушевський район, Мордовія